

Географія 
 Досу-Весешть, Досу-Весешть, Досу-Весешті (рум. Dosu Văsești) — село у повіті Алба в Румунії.
 Досу-Лунчій (рум. Dosu Luncii) — село у повіті Алба в Румунії.
 Досу-Брічій (рум. Dosu Bricii) — село у повіті Клуж в Румунії.
 Досу-Риулуй (рум. Dosu Râului) — село у повіті Вилча в Румунії.
 Досу-Напулуй (рум. Dosu Napului) — село у повіті Клуж в Румунії.

Персоналії 
 Джозеф Досу — нігерійський футболіст, учасник олімпійських ігор-1996.